Стучись в любую дверь — название художественных фильмов:

 Стучись в любую дверь () — американский драматический фильм 1949 года.
 Стучись в любую дверь — советский фильм 1958 года.